Shu (staat) (?-316 v.Chr.), een staat in de periode van de strijdende Staten
 koninkrijk Shu (221-263), een van de Drie Koninkrijken
 Vroegere Shu (907-925) en Latere Shu (934-965), twee van de koninkrijken uit de periode van Vijf Dynastieën en Tien Koninkrijken
 Shu (Chinese historiografie), de naam van de categorie 'verhandelingen' in de standaardgeschiedenissen van Chinese dynastieën
 Sjoe, een Egyptische godheid
 Shu (achternaam), een Chinese achternaam